La brasserie Röhrl (en allemand Brauerei Röhrl) est une des plus anciennes brasseries bavaroises dont le siège est installé à Straubing, au nord de Munich. 

La brasserie est fondée en 1431 par les moines de l'abbaye de Metten puis est rachetée en 1881 par Joseph Röhrl, héritier d'une famille de la bourgeoisie bavaroise ayant fait fortune dans le marché de l'or et récemment investie dans le houblon. La brasserie n'est aujourd'hui plus directement dirigée par la famille Röhrl mais demeure depuis plus d'un siècle dans le patrimoine familial qui en détient encore la pleine propriété.

Histoire de la brasserie 
Rachetée en 1881 la brasserie Röhrl arrive rapidement à s'imposer dans le paysage bavarois en voyant sa bière être commercialisée sur l'ensemble du territoire que forme alors le royaume de Bavière. Elle formera en quelques générations une véritable dynastie de brasseurs jusqu'au milieu du , période durant laquelle elle s'imposera comme une des compagnies majeures d'Allemagne avant de lentement péricliter en même temps que le marché de la bière qui se voit racheter par quelques géants dans le domaine. Elle reste aujourd'hui la propriété de la famille sans être directement administrée par celle-ci.

Notes et références 

Brasserie ayant son siège en Allemagne
Bavière